Enyedi János parajdi orvos (18-19. század)
 Enyedi Fazekas János kézdivásárhelyi református lelkész (17. század)
 Enyedi (Molnár) János vajdahunyadi református lelkész (17. század)